Burza dusz – powieść Aleksandrsa Grīnsa
 Burza dusz – łotewski film z 2019 w reżyserii Dzintarsa Dreibergsa, ekranizacja